Я́ков Де́мченко:
 Демченко, Яков Григорьевич (1842—1912) — учёный-этнограф, литератор, публицист.
 Демченко, Яков Михайлович (1919—1992) — советский военачальник, генерал-майор.